Malindo Air — малайзийская авиакомпания. Дочерняя компания Indonesian Lion Air Group.

Подразделение перевозчика Malindo Air первым в мире начало эксплуатацию Boeing 737 MAX. 22 мая 2017 года состоялся первый коммерческий рейс на этом типе воздушного судна.

История 

Авиакомпания начала выполнять полёты в марте 2013 года.

В первый год работы на рейсах авиакомпании было перевезено 900 тысяч пассажиров, а в 2016 году уже 5,6 миллионов.

В 2016 году Malindo Air подписала интерлайн-соглашение с Qatar Airways и Turkish Airlines.

В 2017 году авиакомпания планировала сменить название на Batik Air Malaysia, чтобы сделать акцент на международных перевозках, связанных с индонезийской авиакомпанией Batik Air.

Флот 

На август 2018 год флот авиакомпании включал в себя:

Инциденты и происшествия 

 В январе 2019 года бортпроводник авиакомпании Malindo Air пытался перевезти героин и метамфетамин в Австралию и был арестован.

Примечания 

Авиакомпании Малайзии